Kartäuser steht für:

 Kartäuser, einen römisch-katholischen Orden halb-eremitisch lebender Mönche und Nonnen
 Kartäuserkatze, eine Katzenrasse 
 Kartäuser-Pferd, eine Pferderasse 
 Chartreuse (Likör), einen Kräuterlikör.
 Der Kartäuser-Pförtner, ein erotischer Roman, Frankreich 1741

Siehe auch:
 Karthäuser